Palahniuk, Palaniuk, e Palahnyuk () são sobrenomes de origem ucraniana. São notórias as seguintes pessoas com esse sobrenome:

 Chuck Palahniuk, escritor estadunidense
 Volodymyr Palahnyuk, ator estadunidense que atende pelo nome artístico de Jack Palance
 Sam Palahnuk, programador de jogos eletrônicos estadunidense